Wilhelm von Oranien bezeichnet folgende Personen:

 Wilhelm I. (Oranien) (der Schweiger, auch Prinz von Oranien; 1533–1584), Statthalter der Niederlande
 Wilhelm II. (Oranien) (1626–1650), Statthalter der Niederlande
 Wilhelm III. (Oranien) (1650–1702), Statthalter der Niederlande und König von England
 Wilhelm IV. (Oranien) (1711–1751), Statthalter der Niederlande
 Wilhelm V. (Oranien) (1748–1806), Statthalter der Niederlande
 Wilhelm I. (Niederlande) (1772–1843), König der Niederlande
 Wilhelm II. (Niederlande) (1792–1849), König der Niederlande
 Wilhelm von Oranien-Nassau (1840–1879), Prinz von Oranien-Nassau und der Niederlande